Бомнак — село в Зейском районе Амурской области России, административный центр сельского поселения Бомнакский сельсовет.

Расположено в пределах Верхнезейской межгорной равнины, в 227 км к северо-востоку от районного центра — города Зеи, на северном берегу восточной части Зейского водохранилища, в месте впадения в него реки Бомнак. Основано в 1889 году.

Происхождение названия 
Название получено от реки Бомнак. В переводе с якутского: бом (буом) — ущелье, узкая долина, преграда, препятствие в пути; суффикс -наах- (-нээх-) указывает на то, что это препятствие было пройдено. Дословная интерпретация — «река, проходящая через ущелье».

Население 

В селе проживают представители эвенкийских родов: Бута, Буллот и Канагир. Национальный состав, помимо коренных жителей — эвенков, представлен русскими, украинцами, белорусами, татарами, ненцами, якутами, ульчами и чукчами. Эвенки в посёлке занимаются оленеводством.

Численность эвенков в селе с 1990 по 2003 год:

История 

В Бомнаке жили эвенки, проводники известного писателя-геодезиста Григория Анисимовича Федосеева — Улукиткан и Николай Лиханов, оказавшие неоценимую помощь во время экспедиций по созданию карты региона. На могиле Улукиткана был сооружён железобетонный четырёхгранный тур, какие возводят геодезисты на горных пиках. На чугунных плитах, вмонтированных в него, надписи:

До 1955 года Бомнак был центром Зейско-Учурского района.

Климат 
Село Бомнак приравнено к районам Крайнего Севера.

В Бомнаке резко континентальный климат с муссонными чертами. На климат Бомнака оказывает также влияние высота над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
 Мельников А. В. Топонимический словарь Амурской области.
 

Населённые пункты Зейского района
Бывшие районные центры Амурской области